

Пшехуд — село в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Пшехуд — село в гміні Корфантув Ниського повіту Опольського воєводства